Zasloužilý umělec je čestný titul používaný ve více státech:
 Zasloužilý umělec – čestný titul užívaný ve státech východního bloku
 Zasloužilý umělec Ruské federace
 Zasloužilý umělec Tádžikistánu
 Zasloužilý umělec Uzbekistánu
 Zasloužilý umělec (Vietnam)

Vyšší ocenění je čestný titul Národní umělec